Le mot lourd est un adjectif ayant plusieurs acceptions, la première, subjective, fait référence à une masse importante. Exemples :
 un poids lourd est un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes.
 en boxe, la catégorie  poids lourds est la catégorie des boxeurs pesant plus de 90,7 kg.
 en chimie, métal lourd est un terme n'ayant pas de définition précise.
 en informatique, un fichier est dit lourd lorsqu'il possède une taille conséquente.
 dans le langage courant, une personne peut être qualifiée de lourde lorsqu'elle est ennuyante ou dérangeante. Le mot est parfois employé en verlan dans ce sens : « relou ».
 De nos jours, "lourd" peut signifier "dur" ou signifier la gravité d'une situation.
 Lourd, une série télévisée québécoise diffusée en

Voir aussi